Příhoda může být:

 událost, která se stala – „přihodila se“ — nebo se mohla stát
 cévní mozková příhoda
 náhlá příhoda břišní
 sociální příhoda — viz Sociální událost

příjmení osob
 Antonín Příhoda (1919–2001) – český mykolog (zkratka IPNI „Příhoda“)
Frank Prihoda (1921–2022) – český sjezdový lyžař a olympionik žijící v Austrálii
 František Příhoda (* 1947) – český politik ODS a podnikatel
 Jana Příhodová (* 1982) – bývalá česká modelka a Miss Blond International 2000
 Jiří Příhoda (* 1966) – český výtvarník
 Miroslav Příhoda (1912–1988) – český varhaník, skladatel a pedagog
 Pavel Příhoda (* 1934) – český autor a popularizátor astronomie, redaktor Hvězdářské ročenky
 Petr Příhoda (rozcestník) – více osob
 Radek Příhoda (* 1974) – český fotbalový rozhodčí
 Robert Příhoda (1857–1903) – rakousko-uherský architekt
 Stanislav Příhoda (* 1936) – český pedagog a malíř
 Václav Příhoda (1889–1979) – český psycholog a pedagog, profesor UK
 Váša Příhoda (1900–1960) – český houslista
 Vratislav Příhoda (1925–?) – český a československý politik KSČ, poslanec ČNR a FS za normalizace
 Zdeněk Příhoda (1941–1968) – oběť invaze vojsk pěti států Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968

ženská varianta s přechýlením
 Jindřiška Příhodová (1905–1982) – česká právnička, první československá diplomatka, manželka Váši příhody

jiný význam
 Příhoda (planetka) – planetka 40410 v hlavním pásu pojmenovaná podle Pavla Příhody
 Strojvůdce Příhoda – píseň Jiřího Voskovce a Jana Wericha, na hudební motivy americké písně Casey Jones

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení